Adolf Castle — российская хэви-метал-группа из Москвы.

История группы 
Группа «Adolf Castle» образовалась в марте 1992 года в составе: Дилан Трой — вокал, Кирилл Тор — гитара, Данила Захаренков — бас, Йорик Стрижевский — гитара, Александр Медовкин — барабаны.

Первый концерт группы прошёл 22 декабря 1992 г. в знаменитом клубе Sexton Fozd. С самого начала определилась направленность группы — ориентация на классический хард-н-хэви с элементами спид-метал и трэша. Зимой 1993-го были записаны песни Fritz Und Hans и Crazy Germans. В 1994 году последовала запись полноценного альбома «Really Crazy Germans», которая, тем не менее, растянулась на целый год и повлекла за собой определённые изменения среди участников коллектива — Йорика Стрижевского и Александра Медовкина заменили соответственно Вольф Хантер и Патрик. Дебютный альбом группы был выпущен в 1994 сразу на нескольких лейблах.

После этого Adolf Castle покинул вокалист Дилан Трой, решивший заняться сольной деятельностью. Группа под названием Castle много выступала с акустической программой «Stonehenge», где в качестве вокалиста выступал Вольф Хантер, но прекратила своё существование в 1999 году.

После участия в проекте «Russian Tribute to Manowar» в 2004 году участники группы решили возродить проект. Сообщалось, что готовится к изданию альбом «Hail To Russia».

Состав 1995 года 
 Dylan Troy (Дмитрий Монахов) — вокал
 Cyril Thor (Кирилл Зайцев) — гитара
 Frederick Atilla (Вячеслав Федин) — бас-гитара
 St. Patrick — ударные
 Wolf Maria Hunter (Владимир Нечаев) — гитара

В разное время в группе играли:
 Данила Захаренков — бас-гитара (Чёрный обелиск, Э. С. Т., Д.И.В., Trizna)
 Андрей Штарев (Немец) — бас-гитара
 Йорик Стрижевский (Юрий Лахметкин) — гитара
 Александр Медовкин (Тритон) — ударные (экс-Новый Завет, экс-Коррозия Металла)

Really Crazy Germans 

Really Crazy Germans () — единственный студийный альбом группы, выпущенный в 1994 году.

Стиль Really Crazy Germans представляет собой смесь heavy и power-метал, однако в нём присутствуют также элементы фолк-метала: в записи была использована, в частности, волынка. Песня же «Oh' Grand Old Alaric» использует стилистику немецкого марша. В мелодику активно вплетаются народные славянские и кельтские мотивы. При этом лидер группы Дилан Трой высказался, что «это был голимый хеви-металл с уклоном в ту или иную сторону, поскольку это были не 80-е, то были штрихи и от пауэр и от треша и от спида, было все, но при этом по сути это чистой воды хэви-металл».

После своего выхода в продажу альбом скоро стал популярным, принеся группе довольно широкую известность. Треки с этого альбома входят в различные сборники российского метала, такие, как «Metal from Russia» и др. Многие рецензенты также отмечают, что это — одна из первых работ российских исполнителей в жанре power-metal.

Список композиций 
 Crazy Germans (04:38)
 Gallow Tree (04:59)
 Heart Of The Spring (05:13)
 Oh' Grand Old Alaric! (01:55)
 Russian Polizei (04:44)
 Fall In Hate (01:55)
 Crowned By The Sun (03:56)
 Fat Mad Marta (04:08)
 Iron Riders (04:14)
 Vilissa (03:19)
 The Great Attila Inversion (01:52)
 Fritz Und Hans (Live In Dortmund) (05:13)
 Brothers In Metal (04:30)

Примечания

Ссылки 
 Adolf Castle на Encyclopaedia Metallum
 Adolf Castle на Musica.Mustdie 
 Биография группы на сайте MetalAgen
 Adolf Castle на LastFm.

Хеви-метал-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году